Alfredo de Goyeneche y Moreno, X marqués de Villafuerte, VII marqués de Artasona, VI conde de Guaqui y V conde de Casa Saavedra (San Sebastián, 15 de diciembre de 1937-Autopista AP-1, cerca de Pancorbo, Burgos, 16 de marzo de 2002) fue un jinete e ingeniero español, presidente del Comité Olímpico Español (COE) desde 1998 hasta su muerte. Hijo de Juan Goyeneche y San Gil, Conde de Guaqui y de Carmen Moreno Torres, hija esta a su vez del ilustre ingeniero Alfredo Moreno Osorio.

Alfredo Goyeneche fue medalla de bronce en los Campeonatos de Europa Junior de Hípica en 1956, campeón de España de saltos en 1968 y de polo en 1976. Formó parte además del Equipo Español de Hípica en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y venció en el Gran Premio Ciudad de Barcelona (Concurso de Saltos Internacional de Barcelona) en 1967.

Presidió la Federación Madrileña de Hípica entre 1976 y 1981 y la Federación Española de Hípica entre 1981 y 1987. En 1987 fue nombrado Vicepresidente 1º del Comité Olímpico Español por Carlos Ferrer Salat, de quien sería hombre de confianza dentro de la institución hasta el repentino fallecimiento de este en 1998. Desde la Vicepresidencia desarrolló una importante labor en la puesta en marcha del plan ADO y formó también parte de la Comisión Deportiva del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 (COOB).

Presidencia del COE 
Tras la muerte de Carlos Ferrer Salat, Alfredo Goyeneche asumió de forma interina en octubre de 1998 la presidencia del COE. Tras la convocatoria de elecciones dentro del organismo, fue nombrado presidente por 242 votos a favor y 8 en blanco, siendo reelegido en 2001. Goyeneche fue el primer presidente del COE que había participado en unos Juegos Olímpicos.

Al frente del organismo, entre otras medidas, impulsó la candidatura de Sevilla a los Juegos Olímpicos de 2008 y la de Jaca a los Juegos Olímpicos de 2010. Durante su mandato tuvo que hacer frente a una selección interna de candidatura olímpica, puesto que el COE solo podía presentar una ciudad candidata ante el Comité Olímpico Internacional: Jaca fue elegida frente a Granada como candidata para 2010.

En 1999 entró a formar parte de la Comisión de Reformas del Comité Olímpico Internacional –creada a raíz de las irregularidades en la elección de Salt Lake City– y, dentro del organismo internacional, comenzó a trabajar también en la reforma del programa deportivo de los Juegos Olímpicos.
Fue miembro del Comité Olímpico Internacional desde 2000 hasta su muerte.

Alfredo Goyeneche falleció en accidente de tráfico el 16 de marzo de 2002 mientras se dirigía a Vitoria para presenciar la final de la Copa del Rey de baloncesto. Fue galardonado a título póstumo con la Orden Olímpica del COE en categoría de oro y con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. En vida recibió de manos de Juan Antonio Samaranch la Orden Olímpica del COI.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con Cristina Marsans y Astoreca (n. Madrid, 9 de mayo de 1946), hija de Enrique Marsans Comas (1908-2002), fundador del Grupo Marsans, y de Elena Astoreca Gavalda. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos:
 Sandra de Goyeneche y Marsans (n. Madrid, 25 de mayo de 1967)
 Javier de Goyeneche y Marsans (n. Madrid, 29 de mayo de 1970) XI Marqués de Villafuerte, VIII Marqués de Artasona, VII Conde de Guaqui y VI Conde de Casa Saavedra. Está casado con Macarena Rey Marín, ex CEO de Shine Iberia.

Ancestros

Referencias

Alfredo
Condes de Guaqui
Marqueses de Villafuerte
Dirigentes deportivos de España
Presidentes del Comité Olímpico Español
Deportistas del País Vasco
Jinetes de España
Jinetes de salto ecuestre
Grandes cruces de la Real Orden del Mérito Deportivo
Nacidos en San Sebastián